Доброводы — топоним на Украине:

 Доброводы — село в Збаражском районе Тернопольской области.
 Доброводы — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Доброводы — село в Уманском районе Черкасской области.
 Доброводы — поселение-протогород IV тысячелетия до н. э. Трипольской культуры с населением более 10 тыс. жителей.